Hyundai Motor Company, empresa fabricant d'automòbils de Corea del Sud
 Honda Motor Company, empresa fabricant d'automòbils, motocicletes i enginyeria del Japó
 Harris Manchester College, college de la Universitat d'Oxford